Гран-при Сингапу́ра 2016 года (официально 2016 Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix) — автогонка, пятнадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона  года (и девятый Гран-при Сингапура в истории «Формулы-1»), прошёл с 16 по 18 сентября на городской трассе «Марина Бей», Сингапур.

Квалификация 

 

|}

 Примечания
 1.  Серхио Перес Наказан потерей 5 позиций на стартовом поле за нарушение режима жёлтых флагов и 3 позиции за обгон под желтыми флагами.
 2.  Ромен Грожан Наказан потерей 5 позиций на стартовом поле за смену коробки передач.
 3.  Себастьян Феттель Наказан потерей 5 позиций на стартовом поле за смену коробки передач и 20 позиций за замену элементов силовой установки.

Гонка 

|}
 Примечания
 1.  После аварии Нико Хюлькенберга весь пелотон проехал по пит-лейн в конце первого круга. Серхио Перес, Дженсон Баттон и Валттери Боттас воспользовались возможностью для замены шин.

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Примечания 

Гран-при Сингапура